Ya comimos es una oración poética en idioma judeoespañol o ladino recitada tras la comida para agradecer a Dios por los bienes recibidos. Es un rezo semejante al hebreo Birkat Hamazón. Entonada tradicionalmente por las mujeres aunque en ciertas ocasiones podía ser cantada también por hombres. Puede encontrarse en diferentes compendios de oraciones como los birchonim, modernos sidurim hispanoportugueses o algunas Hagadás utilizadas para la Pesaj.

Referencias

Enlaces externos

Etz Chaim Sephardic Congregation of Indianapolis Birchat Hamazon (gracias tras las comidas)

Idioma judeoespañol

Oraciones judías